Kasdan ist der Familienname folgender Personen:
 Jake Kasdan (* 1974), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent (Sohn von Lawrence Kasdan)
 Jon Kasdan (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Lawrence Kasdan (* 1949), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler (Vater von Jake und Jon Kasdan)
 Meg Kasdan, US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin (Mutter von Jake und Jon Kasdan)

Siehe auch
 Kashdan
 Kazhdan
 Kashtan
 Kaschtan